Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), een uitkering in België
Standard Widget Toolkit, een toolkit voor het ontwikkelen van grafische gebruikersomgevingen
Subhanahu wa ta'ala, een Arabische uitdrukking
South West Trains, een Britse spoorwegonderneming